San Roberto puede referirse a:
 San Roberto (Italia), municipio sito de la provincia de Reggio Calabria, en Calabria, Italia
 San Roberto de Molesmes, uno de los fundadores de la Orden del Císter en Francia
 San Roberto Southwell, santo mártir jesuita